Osoby o tym nazwisku:
 Bodil Ceballos – szwedzka polityk, poseł, europoseł
 Cedric Ceballos – amerykański koszykarz
 Dani Ceballos – hiszpański piłkarz
 José Antonio Gutiérrez de Ceballos – rzymskokatolicki biskup
 Pedro Ceballos – wenezuelski zapaśnik
 Sergio Ceballos – meksykański piłkarz

Inne:
 Río Ceballos – miasto w środkowej Argentynie